Por Estación Marcos Paz se puede entender:

La Estación Marcos Paz de la línea Sarmiento del ramal Merlo-Lobos;
La Estación Marcos Paz de la línea Belgrano Sur del ramal Buenos Aires-Villars, recuperado y activo desde abril de 2020.